Pedro Aguirre Cerda peut désigner :
 Pedro Aguirre Cerda, président du Chili de 1938 à 1942 ;
 Pedro Aguirre Cerda, une commune du Chili, située dans la banlieue de Santiago.